Silana farinosa  — вид жуков щитоносок (Cassidini) из семейства листоедов. Южная и Юго-Восточная Азия: южная Индия, Малайзия, Шри-Ланка. Красновато-коричневое тело овальной формы. Растительноядная группа, питаются растениями различных видов, в том числе, Ziziphus sp. (Rhamnaceae), ,  (Rutaceae)
.

Примечания 

Щитоноски
Животные, описанные в 1856 году
Насекомые Азии
Монотипические роды жесткокрылых